Cet article contient une liste des principales villes du Sri Lanka.

Recensement de 2011 

Sachant que pendant trois décennies, plusieurs provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka étaient dirigées par le groupe séparatiste LTTE, le gouvernement Sri lankais estime qu'entre 1981 et 2009, le nombre d'habitants des villes de ces Provinces a été faussé délibérément. 
Ainsi, le département des Statistiques du Ministère des Finances a ordonné un recensement de la population en 2009. Les résultats finaux ont été publiés en 2011 sur les sites gouvernementaux srilankais.

Liste

Références

Liens externes 

 Département des Statistiques
 World Gazetteer
 City Population

Sri Lanka
 
Liste en rapport avec le Sri Lanka